

Недерленд — місто, штат Колорадо
 Недерленд — місто, штат Техас

Див. також 
 Нідерланди (значення)